Braniccy herbu Gryf – polski ród magnacki wymarły w XVIII w.
 Braniccy herbu Korczak – polski ród magnacki